Franktown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franktown (Colorado)
 Franktown (Nevada)
 Franktown (Virginia)

Siehe auch:
 Frankton